Line in the Sand – singolo dei Bleeding Through del 2006, dall'album The Truth
 Line in the Sand – album degli Zox del 2008
 Line in the Sand – album dei Close Your Eyes del 2013
Line in the sand, singolo Dei Motörhead del 2002